Но́вая волна́ 2005 (; ) — 4-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», проходивший с 28 по 31 июля 2005 года в Дзинтари, Юрмала.

Участники

Гости фестиваля 
 Николай Басков, Иосиф Кобзон, Вячеслав Бутусов, Валерий Леонтьев, Хор Турецкого, группа «Би-2», Валерий Меладзе, Игорь Николаев, группа «Банда», Владимир Пресняков и другие.

1-й конкурсный день 
В первый день конкурсанты исполняли «Хит своей страны».

2-й конкурсный день 
На второй день конкурсанты выступали с программой «Мировой хит».

3-й конкурсный день

Всего

См. также 
 Конкурс песни Евровидение

Члены жюри 
 Игорь Крутой — сопредседатель жюри
 Раймонд Паулс — сопредседатель жюри
 Лайма Вайкуле
 Игорь Николаев
 Леонид Агутин
 Валерий Меладзе
 Константин Меладзе
 Дэвид Джанк
 Алла Пугачёва

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2005 год в музыке
«Новая волна» по годам